Sandra Porto é uma cantora country brasileira.

Natural de Maringá, interior do Paraná, Sandra interpretou a versão brasileira da música «Gaviota» («Gaivota», em português), tema da telenovela colombiana Café com Aroma de Mulher, exibida no Brasil pelo SBT.

Discografia 
 Sandra Porto (2001)

Naturais de Maringá
Cantores do Paraná